Vallières kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Vallières, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Vallières, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vallières-les-Grandes, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Haiti 

 Arrondissement de Vallières, arrondissement, Nord-Est, 
 Vallières (kommun), Nord-Est,